Vályi ist der Familienname folgender Personen:

 Gyula Vályi (1855–1913), ungarischer Mathematiker und Physiker 
 Ján Vályi (1837–1911), griechisch-katholischer Bischof von Prešov
 Péter Vályi (1919–1973), ungarischer Chemieingenieur und Politiker

Siehe auch:
 Valy
 Vali